Эвелинг () — английская фамилия. Известные носители:
 Эвелинг, Эдуард (1851—1898) — английский политический деятель, социалист.
 Эвелинг, Элеонора (1855—1898) — английский и немецкий деятель социалистического и женского движений, суфражистка, переводчица. Дочь Карла Маркса, жена Эдуарда Эвелинга.